Снегоуборщик — транспортное средство, использующиеся для очистки улиц от льда и снега.
 «Снегоуборщик» — фильм 2019 года.

См. также 
 Снегоуборочная машина
 Снегоуборочная машина (путевая машина)